Соревнования по борьбе на летних Олимпийских играх 2016 года проходили с 14 по 21 августа. 344 спортсмена разыграли восемнадцать комплектов медалей: по 6 у мужчин и женщин в вольной борьбе и ещё 6 в мужской греко-римской борьбе.

3 марта 2016 года было принято решение, согласно которому при жеребьёвке олимпийского турнира финалисты последнего чемпионата мира будут разводиться в разные половины сетки, чтобы исключить их очный поединок до финала соревнований.

32-летняя японка Каори Итё, победив на четвёртой Олимпиаде подряд, стала первым человеком в истории борьбы, завоевавшим 4 золотые олимпийские медали. Шанс выиграть своё четвёртое олимпийское золото имела также японка Саори Ёсида, но проиграла в финале американке Хелен Марулис.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Мужчины

Женщины

Квалификация

Судьи 
Глава судейской комиссии —  Антонио Сильвестри

Делегат —  Гильермо Орестес Молина Гонсалес

 Инструкторы
  Мохамед Камель Буазиз
  Халил Ибрахим Джиджиоглу
  Эдит Дожа
  Андрей Криков
  Константин Михайлов
  Осаму Сайто
  Зак Эрретт

 Супервайзеры
  Бахытжан Жаксыкулов
  Режин Леглё
  Эдишер Мачаидзе
  Нореддин Мошаффаа
  Сергей Новаковский

 Рефери

  Пеэп Арольд
  Норавард Арустамян
  Гэри Бёрд
  Игорь Брель
  Чарльз Виллет
  Валентин Гецов
  Эдуардо Гонсалвес
  Мирослав Гочев
  Тохир Гуламов
  Серж Дамьен
  Сэмюэл Майкл Джулиан
  Ференц Дьярмати
  Темо Казарашвили
  Кочкорбек Кулматов
  Ашок Кумар
  Кароль Лебковский
  Христос Лиакос
  Уве Манц
  Селин Меню
  Исао Окияма
  Роман Павлов
  Стево Петрович
  Клод-Ален Пюталлаз
  Янис Ронцс
  Станислав Сернек
  Катя Таавела
  Тумурбаатар Баатар
  Михаэль Фаллер
  Чан Цонгжун
  Чжан Ся
  Чон Тун Гон
  Вацлав Шайнер
  Хиджран Шарифов
  Левент Шен
  Мохаммад Ибрахим Эмами
  Барахай Юхананов

Примечания

Ссылки 
 Вольная борьба на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 
 Греко-римская борьба на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года